Gonzalo Gómez Sáenz (n. ) es un futbolista español que juega en el Club Deportivo Calahorra de España como portero.

Trayectoria 
Debuta con la Sociedad Deportiva Logroñés en Arnedo el 1 de agosto de 2009, en el primer once de la historia de la Sociedad Deportiva Logroñés.

Clubes

Enlaces externos 

Futbolistas de Logroño
Futbolistas de la Sociedad Deportiva Logroñés
Nacidos en Logroño